Rotte (plaats), een kern in de gemeente Lansingerland
 Rotte (rivier), een rivier in Zuid-Holland
 Rotte (Ilme), een bijrivier van de Ilme in Nedersaksen
 Zr.Ms. Rotte (1987), een sleepboot van de Lingeklasse in dienst bij de Koninklijke Marine
 Een rotte is een groep wilde zwijnen